Die nordkoreanische Frauen-Handballnationalmannschaft ist die Auswahl nordkoreanischer Handballspielerinnen, welche die Handballverband der Demokratischen Volksrepublik Korea auf internationaler Ebene, beispielsweise in Freundschaftsspielen gegen die Auswahlmannschaften anderer nationaler Verbände, aber auch bei internationalen Wettbewerben repräsentiert. Größter Erfolg war der Gewinn der Bronzemedaille bei den Asienmeisterschaften 1993 und 2000. Ursprünglich war Nordkorea für die Weltmeisterschaft 1999 qualifiziert, wurde jedoch noch vor Turnierbeginn durch die Ukraine ersetzt.

Internationale Wettbewerbe 
Die Nationalmannschaft nahm bisher sechsmal an einer Asienmeisterschaft teil:

Außerdem nahm die Nationalmannschaft bisher fünfmal an den Asienspielen teil:

Liste der Länderspiele

Weblinks 
 Handball Association of the Democratic People’s Republic of Korea bei der Internationalen Handballföderation (IHF)

Einzelnachweise 

Nordkorea
Handball Frauen